$ — многозначный символ, который может означать:
 Символ доллара:
 собственно типографский символ $, имеющий разные назначения.
 символ многих валют, в том числе таких, как доллар, песо, эскудо и других, но чаще всего доллара США.
 Сифран — особое название знака $ в португалоговорящих странах, где он используется для обозначения местных валют, а также в качестве десятичного разделителя.
 $ — сигил в программировании.
 n$ — обозначение двойного факториала.
 $ — второй студийный альбом Марка Султана, состоящий из тринадцати произведений.
 «Доллар» — саундтрек Куинси Джонса, написанный к фильму Ричарда Брукса «Доллары».
 «Доллары» (или «$») — фильм Ричарда Брукса, вышедший в 1971 году.